Tytuł królowej Polski może dotyczyć:
 żony króla lub samodzielnej władczyni → patrz polskie królowe
jedynie w katolicyzmie – Najświętszej Maryi Panny